Антон Васильевич Аблов (1905—1978) — молдавский советский учёный, основоположник координационной химии в Молдавии, академик Академии наук Молдавской ССР (1961).

Основные работы связаны с координационной химией: изучал комплексные соединения переходных металлов (в основном кобальта и никеля), синтезировал соединения на их основе (в том числе и биологически активные), разрабатывал пути их применения в сельском хозяйстве, проводил исследования в области ионообменной экстракции (для получения чистых металлов).

Биография 
Родился в Одессе 3 августа 1905 года. В 1928 году окончил Ясский университет, там же работал с 1927 по 1940 годы.

Преподавал в Свердловском и Кишинёвском сельскохозяйственных институтах (1940, 1944—1946), Кишинёвском университете (1946—1978). Одновременно работал в Институте химии АН Молдавской ССР (1959—1961 и 1965—1975 — директор). В 1961—1964 годах являлся академиком-секретарём Отделения естественных и технических наук АН Молдавской ССР. Среди учеников — Ц. Б. Конунова и И. Б. Берсукер.

Умер 18 мая 1978 года.

Звания и награды 
 Заслуженный деятель науки Молдавской ССР.
 Академик Академии наук Молдавской ССР (1961).

Память 
 Двадцать вторая Чугаевская конференция, состоявшаяся в июне 2005 года в Кишинёве, была посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося химика-комплексника академика АНМ А. В. Аблова.
 В 1986 году была издана книга, посвящённая Аблову: Батыр Д. Г. А. В. Аблов (1905—1978). Страницы жизни и творчества. — Кишинёв. Издательство Штиинца. 1986 г. 224 с.
 А. В. Аблов является автором первой в СССР монографии по химической связи в комплексах «Химическая связь в комплексных соединениях» (1962 год, совместно с И. Б. Берсукером).

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Молдавская Советская Энциклопедия, т.1, 1970, стр.11
 Sergiu Palii// in  "Chisinau", Enciclopedie, red. Iurie Colesnic, p.27, 1997
 Аблов Антон Васильевич 
 Фото надгробия на Армянском кладбище с Billiongraves.com

Выпускники Ясского университета
Преподаватели Государственного университета Молдовы
Преподаватели Уральского аграрного университета
Преподаватели Кишинёвского сельскохозяйственного института
Действительные члены Академии наук Молдавской ССР
Заслуженные деятели науки Молдавской ССР